Clark House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clark House (Arizona), NRHP-Nr. 78003220
 Clark House (Arkansas), NRHP-Nr. 82000828
 Clark House (Idaho), NRHP-Nr. 78001070
 Clark House (Iowa), NRHP-Nr. 96000545
 Clark House (Massachusetts), NRHP-Nr. 86001785
 Clark House (Dutchess County, New York), NRHP-Nr. 82001127
 Clark House (Essex County, New York), NRHP-Nr. 88002204
 Clark House (Onondaga County, New York), NRHP-Nr. 97000090
 Clark House (Texas), NRHP-Nr. 86002507
 Garconniere of James B. Clark House, NRHP-Nr. 82005134
 Seventeenth Century Clark House, NRHP-Nr. 74001193

Siehe auch:
 John Clark House
 William Clark House
 Clark Houses